Dit is een lijst van planetoïden 7901-8000. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (7901) Konnai || 1996 DP || 19 februari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (7902) Hanff || 1996 HT17 || 18 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (7903) Albinoni || 1996 HV24 || 20 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (7904) Morrow || 1997 JL4 || 1 mei 1997 || LINEAR
|-
| (7905) Juzoitami || 1997 OX || 24 juli 1997 || A. Nakamura
|-
| (7906) Melanchton || 3081 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (7907) Erasmus || 4047 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (7908) Zwingli || 4192 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (7909) - || 1975 SK || 30 september 1975 || S. J. Bus
|-
| (7910) Aleksola || 1976 GD2 || 1 april 1976 || N. S. Chernykh
|-
| (7911) Carlpilcher || 1977 RZ8 || 8 september 1977 || E. Bowell
|-
| (7912) Lapovok || 1978 PO3 || 8 augustus 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (7913) Parfenov || 1978 TU8 || 9 oktober 1978 || L. V. Zhuravleva
|-
| (7914) - || 1978 UW7 || 27 oktober 1978 || C. M. Olmstead
|-
| (7915) - || 1979 MA6 || 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (7916) - || 1981 EN || 1 maart 1981 || H. Debehogne, G. DeSanctis
|-
| (7917) - || 1981 EG5 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (7918) - || 1981 EJ22 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (7919) Prime || 1981 EZ27 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (7920) - || 1981 XM2 || 3 december 1981 || Purple Mountain Observatory
|-
| (7921) Huebner || 1982 RF || 15 september 1982 || E. Bowell
|-
| (7922) - || 1983 CO3 || 12 februari 1983 || H. Debehogne, G. DeSanctis
|-
| (7923) Chyba || 1983 WJ || 28 november 1983 || E. Bowell
|-
| (7924) Simbirsk || 1986 PW4 || 6 augustus 1986 || N. S. Chernykh, L. I. Chernykh
|-
| (7925) Shelus || 1986 RX2 || 6 september 1986 || E. Bowell
|-
| (7926) - || 1986 RD5 || 3 september 1986 || H. Debehogne
|-
| (7927) - || 1986 WV1 || 29 november 1986 || A. Mrkos
|-
| (7928) Bijaoui || 1986 WM5 || 27 november 1986 || CERGA
|-
| (7929) - || 1987 SK12 || 16 september 1987 || H. Debehogne
|-
| (7930) - || 1987 VD || 15 november 1987 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (7931) - || 1988 EB1 || 13 maart 1988 || P. Jensen
|-
| (7932) - || 1989 GP || 7 april 1989 || E. F. Helin
|-
| (7933) Magritte || 1989 GP4 || 3 april 1989 || E. W. Elst
|-
| (7934) Sinatra || 1989 SG1 || 26 september 1989 || E. W. Elst
|-
| (7935) - || 1990 EZ5 || 1 maart 1990 || H. Debehogne
|-
| (7936) Mikemagee || 1990 OW2 || 30 juli 1990 || H. E. Holt
|-
| (7937) - || 1990 QA2 || 22 augustus 1990 || H. E. Holt
|-
| (7938) - || 1990 SL2 || 17 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (7939) Asphaug || 1991 AP1 || 14 januari 1991 || E. F. Helin
|-
| (7940) Erichmeyer || 1991 EO1 || 13 maart 1991 || Oak Ridge Observatory
|-
| (7941) - || 1991 NE1 || 12 juli 1991 || H. E. Holt
|-
| (7942) - || 1991 OK1 || 18 juli 1991 || H. Debehogne
|-
| (7943) - || 1991 PQ12 || 5 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (7944) - || 1991 PR12 || 5 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (7945) Kreisau || 1991 RK7 || 13 september 1991 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (7946) - || 1991 RV13 || 13 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (7947) Toland || 1992 BE2 || 30 januari 1992 || E. W. Elst
|-
| (7948) Whitaker || 1992 HY || 24 april 1992 || Spacewatch
|-
| (7949) - || 1992 SU || 23 september 1992 || E. F. Helin
|-
| (7950) Berezov || 1992 SS26 || 28 september 1992 || L. V. Zhuravleva
|-
| (7951) - || 1992 WC2 || 18 november 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (7952) - || 1992 XB || 3 december 1992 || A. Natori, T. Urata
|-
| (7953) Kawaguchi || 1993 KP || 20 mei 1993 || S. Otomo
|-
| (7954) Kitao || 1993 SQ2 || 19 september 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (7955) Ogiwara || 1993 WE || 18 november 1993 || T. Urata
|-
| (7956) Yaji || 1993 YH || 17 december 1993 || T. Kobayashi
|-
| (7957) Antonella || 1994 BT || 17 januari 1994 || A. Boattini, M. Tombelli
|-
| (7958) Leakey || 1994 LE3 || 5 juni 1994 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (7959) - || 1994 PK || 2 augustus 1994 || C. W. Hergenrother
|-
| (7960) Condorcet || 1994 PW16 || 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (7961) Ercolepoli || 1994 TD2 || 10 oktober 1994 || V. S. Casulli
|-
| (7962) - || 1994 WG3 || 28 november 1994 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (7963) Falcinelli || 1995 CA || 1 februari 1995 || Stroncone
|-
| (7964) - || 1995 DD2 || 23 februari 1995 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (7965) Katsuhiko || 1996 BD1 || 17 januari 1996 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (7966) Richardbaum || 1996 DA || 18 februari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (7967) Beny || 1996 DV2 || 28 februari 1996 || Z. Moravec
|-
| (7968) Elst-Pizarro || 1996 N2 || 14 juli 1996 || E. W. Elst, G. Pizarro
|-
| (7969) - || 1997 RP3 || 5 september 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (7970) Lichtenberg || 6065 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (7971) Meckbach || 9002 P-L || 17 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (7972) Mariotti || 1174 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (7973) Koppeschaar || 1344 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (7974) Vermeesch || 2218 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (7975) - || 1974 FD || 22 maart 1974 || C. Torres
|-
| (7976) Pinigin || 1977 QT2 || 21 augustus 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (7977) - || 1977 QQ5 || 21 augustus 1977 || R. H. McNaught
|-
| (7978) Niknesterov || 1978 SR4 || 27 september 1978 || L. I. Chernykh
|-
| (7979) Pozharskij || 1978 SV7 || 26 september 1978 || L. V. Zhuravleva
|-
| (7980) Senkevich || 1978 TD2 || 3 oktober 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (7981) - || 1978 VL10 || 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (7982) - || 1979 MX5 || 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (7983) Festin || 1980 FY || 16 maart 1980 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (7984) - || 1980 SM || 29 september 1980 || Z. Vávrová
|-
| (7985) - || 1981 EK10 || 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (7986) - || 1981 EG15 || 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (7987) - || 1981 EV22 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (7988) - || 1981 EX30 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (7989) - || 1981 EW41 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (7990) - || 1981 SN1 || 26 september 1981 || N. G. Thomas
|-
| (7991) Kaguyahime || 1981 UT7 || 30 oktober 1981 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| (7992) Yozan || 1981 WC || 28 november 1981 || T. Furuta
|-
| (7993) - || 1982 UD2 || 16 oktober 1982 || A. Mrkos
|-
| (7994) Bethellen || 1983 CQ2 || 15 februari 1983 || E. Bowell
|-
| (7995) Khvorostovsky || 1983 PX || 4 augustus 1983 || L. G. Karachkina
|-
| (7996) Vedernikov || 1983 RX3 || 1 september 1983 || L. G. Karachkina
|-
| (7997) - || 1985 CN1 || 13 februari 1985 || H. Debehogne
|-
| (7998) Gonczi || 1985 JK || 15 mei 1985 || E. Bowell
|-
| (7999) Nesvorný || 1986 RA3 || 11 september 1986 || E. Bowell
|-
| (8000) Isaac Newton || 1986 RL5 || 5 september 1986 || H. Debehogne|}

Planetoïdenlijsten